Die Iran International 2019 im Badminton fanden vom 4. bis 7. Februar 2019 in Teheran statt.

Sieger und Platzierte

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Teheran